Алабама:

 Алабама — штат в США.
 Алабама — річка на півдні США.
 Алабама — індіанський народ, який жив на землях сучасного штату Алабама (США).